Un quartier général, souvent abrégé en QG, est l'endroit où les plus importantes fonctions — sinon toutes — d'une organisation sont concentrées. Le terme est particulièrement utilisé pour les organisations militaires dont les états-majors sont installés dans ces endroits, ainsi que pour les grandes sociétés.

Quartier général peut aussi désigner :
 Quartier général, un centre d’art contemporain situé à La Chaux-de-Fonds en Suisse ;
 Quartier général, un magazine d'information présenté par Adrienne de Malleray sur Direct 8 en France.

Voir aussi 
 Quartier général du Führer, le nom donné aux quartiers généraux construits pour le Führer, Adolf Hitler
 Quartier général impérial, un élément du conseil suprême de guerre établi en 1893 pour coordonner les efforts entre l'armée impériale japonaise et la marine impériale japonaise en temps de guerre
 Quartier général de l'Armada, un ensemble d’organismes assistant le chef d’état-major des armées dans le cadre du commandement de la force maritime de l'armée espagnole